Климо́вич () — польская и белорусская фамилия, образованная от имени Клим.

Известные носители 
 Климович, Андрей Васильевич (род. 1988) — белорусский футболист, вратарь.
 Климович, Антон Карлович (1869—?) — русский и советский начальник Академии Генерального штаба.
 Климович, Виктор Порфирьевич (1925—1989) — советский хоккеист.
 Климович, Виталий Михайлович (1912—1992) — советский и партийный работник, депутат Верховного Совета РСФСР 3-го созыва.
 Климович, Владимир Викторович (род. 1974) — белорусский футболист.
 Климович, Владислав Тадеушевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Климович, Григорий Сергеевич (1924—2000) — политзаключённый ГУЛага, один из лидеров Норильского восстания в 4 лаготделении Горлага и автор Норильского гимна.
 Климович, Диего (род. 1974) — аргентинский футболист, нападающий.
 
 Климович, Евгений Константинович (1871—1930) — генерал-майор, начальник Особого отдела Департамента полиции МВД Российской империи.
 Климович, Кирилл (род. 1952) — католический епископ, ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске.
 Климович, Леонид Валентинович (род. 1962) — белорусский филолог, педагог, телеведущий, игрок «Что? Где? Когда?».
 Климович, Люциан Ипполитович (1907—1989) — востоковед, профессор, заслуженный работник культуры РСФСР (1982).

См. также 
 Андрей Климович (?—1316) — новгородский посадник в 1286—1291, 1294—1295, 1299—1300, 1301—1302, 1303—1304 гг.

Примечания